Rubesch steht für:

Raketenkomplex Rubesch
Rubesch (Rakete)

Siehe auch:
 Hrubesch